Partidul Comunist din Moldova se poate referi la:
 Partidul Comunist al Moldovei, organizația din RSS Moldovenească a Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, scos în afara legii în 1991.
 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, partid de orientare comunistă din Republica Moldova, înființat după ce aceasta a devenit independentă.